

Brasil 
 Norte Shopping (Rio de Janeiro)
 Salvador Norte Shopping

Portugal 
 NorteShopping (Senhora da Hora)

Desambiguações de shoppings